Storlek kan syfta på:

 Storlek – hur långt något är eller hur stor yta eller hur stor volym något upptar
 Klädstorlek – angivelse för storlek på kläder
 Skostorlek – system för att ange skostorlekar
 Medaljstorlek – system för att ange diametern på en medalj